Druk (tibetisch und dzongkha „Drache“) ist die Bezeichnung der mythologischen Kreatur Druk (Mythologie), sowie Namensbestandteil von

 Druk Yul, Landesname von Bhutan
 Drukair, Fluggesellschaft von Bhutan
 Druk Gyalpo, Titel des Königs von Bhutan
 Druk Desi, politischer Herrscher Bhutans
 Druk tsendhen, auch Gyelpoi tenzhu, Nationalhymne Bhutans
 Druk Phuensum Tshogpa, eine politische Partei Bhutans
 Drukpa, aus druk und dzongkha pa, „Person“: Bewohner Bhutans